Kaling ist der Familienname von:

 Andreas Kaling (* 1960), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Mindy Kaling (* 1979), US-amerikanische Autorin, Komödiantin und Schauspielerin